Leamy ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Leamy (* 1981), irischer Rugby-Union-Spieler